Белоярский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Белоярский сельсовет — в Ачинском районе Красноярского края.
 Белоярский сельсовет — в Далматовском районе Курганской области.
 Белоярский сельсовет — в Щучанском районе Курганской области.
 Белоярский сельсовет — в Алтайском районе Республики Хакасия.